Zkratka SSO, z písmen S a O, může znamenat:

 Heliosynchronní dráha – z anglického Sun-Synchonous Orbit; oběžná dráha kolem Země, synchronizovaná se Sluncem, vhodná pro pozorování Země
 Single Sign-On – mechanismus pro jediné přihlášení, typicky na webu
 Svobodní – do roku 2019 Strana svobodných občanů, proto někdy nesprávně označováni jako SSO
 Strana slovenskej obrody – slovenská politická strana existující v letech 1948 až 1989
 syndrom suchého oka